La  Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard fut en séance du  au . Le parti libéral dirigé par Frederick Peters forma le gouvernement après que les conservateurs perdirent leur majorité dans l'élection de 1890.

Patrick Blake fut élu président.

Il y eut quatre sessions à la  Assemblée générale :

Membres

Kings

Prince

Queens

Notes et références

Liens externes

Bibliographie 
 

Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard